Песчанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Песчанская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Песчанская волость (Балтский уезд) — в составе Подольской губернии
 Песчанская волость (Ольгопольский уезд) — в составе Подольской губернии
 Песчанская волость (Золотношский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Песчанская волость (Константиноградский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Песчанская волость (Полтавский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Песчанская волость (Опочецкий уезд) — в составе Псковской губернии
 Песчанская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Песчанская волость (Купянский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Песчанская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии